«Дети Солнца» — Всероссийский конкурс-слёт молодых литературных талантов, писателей.

Победители этих конкурсов стали впоследствии значимыми современными писателями, редакторами, корреспондентами, педагогами, учёными, актёрами, руководителями литературных и писательских организаций, краеведами, награжденными многими наградами и премиями, а их работы включены в энциклопедии.

События 
I слёт прошёл с 27 по 30 сентября 2004 года в Малом зале Центрального дома литераторов.

Слёт открывал «живой классик» русской литературы Юрий Васильевич Бондарев.

На слёте участники слёта познакомились с главным редактором журнала «Наш современник» поэтом и литературным критиком Станиславом Юрьевичем Куняевым, ректором Литературного института им. Горького профессором Есиным Сергеем Николаевичем.

По результатам работы Слета в Союз писателей России было рекомендовано 11 человек, которые получили рекомендательные письма в свои писательские организации на местах.

Работы всех участников I Слёта были опубликованы в литературно-художественном журнале «Московский Вестник», 2005, № 1.

Материалы некоторых участников «Дети Солнца» были опубликованы в «Литературной газете», 2005, № 3.

Также:

Н. Макеева была принята в 2005 году Литературный институт им. А. М. Горького, мастерская С. Н. Есина;

Е. Романенко была назначена руководителем ЛИТО прозы в писательской организации Челябинска.

II cлёт состоялся с 25 по 30 апреля 2005 года в Москве с участием Московской городской организацией Союза писателей России совместно с Литературным институтом им. А. М. Горького при информационной поддержке «Литературной газеты».

Участие в слёте приняли отобранные комиссией 27 участников из 500 заявителей со всей страны.

Ряд участников был принят в Союз писателей России, а также были получены рекомендательные письма в свои писательские организации на местах.

Материалы о слёте опубликованы в журналах: «Московский литератор», 2005, № 9, «Московский Вестник» № 3, № 4, 2005, «Литературная газета», 2005, № 28.

III слёт проведён с 24 по 28 октября 2005 года в Москве.

Организован был Московской городской организацией Союза писателей (МГО СП) России совместно с Литературным институтом им. А. М. Горького, председателем Правления МГО СП России, профессором Владимиром Гусевым, главным редактором газеты «Московский литератор» Иваном Голубничим, редактором журнала «Московский вестник» Жанной Голенко.

Участвовало 34 молодых автора из более чем 300 претендентов из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Тамбова, Челябинска, Чебоксар, Петрозаводска, Нижневартовска, Казахстана.

Работа на слёте шла по всем трём литературным направлениям: художественная проза, поэзия, критика.
Семинары поэзии вели В. Гусев, В. Бояринов, И. Голубничий, секцию прозы — Ж. Голенко.

Лучшие участники слёта опубликованы в журналах МГО СП России. В журнале «Московский вестник» (2005, № 6) опубликована проза и поэзия «Детей Солнца». Наиболее перспективные участники слёта были рекомендованы в Союз писателей России.

IV слёт 24-28 апреля 2006 года

Литература 
1. Дети Солнца. Поэзия молодых / Редактор-составитель Н. Наседкин. — Тамбов: Издательство Тамбовского отделения ОООП «Литфонд России», 2006. — 480 с

2. Ж. А. Голенко. Отчёт о проведении I и II слёта молодых писателей России «ДЕТИ СОЛНЦА» / Московский литератор, № 20 (140) октябрь 2005 г.

3. IV СЛЕТ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ «ДЕТИ СОЛНЦА». / Московский литератор, № 3 (147) февраль 2006 г.

4. Гусев, Владимир Иванович. Будущее за будущим [Текст] : итоги конкурса / В. Гусев // Московский вестник. — 2005. — N 1. — С. . 194—199

Примечания